Il Fanfulla – "giornale letterario scientifico artistico" fondato a Roma nel 1846. Cessò nel 1847;
 Il Fanfulla – quotidiano fondato a Firenze nel 1870, trasferito a Roma l'anno dopo. Cessò le pubblicazioni nel 1899.

Note